Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis III